

Semifinais
ÅIFK Turku 5-1 TR Turku

Reipas Viipuri 0-2 HPS Helsinki

Final
 ÅIFK Turku 2-1 HPS Helsinki

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol